Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Mark Kratzmann che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Simon Youl 6-4, 5-7, 6-0.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (campioni)

 Eric Jelen /  Slobodan Živojinović (primo turno)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1989